Șoimeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șoimeni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Șoimeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita